Barcelona Synchrotron Park, parc científic al voltant del sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Partit Socialista Búlgar (del seu nom en búlgar Българска Социалистическа Партия, transliterat Balgarska Socialisticeska Partija), partit polític de Bulgària
 Partit Socialista Belga (del seu nom en neerlandès Belgische Socialistische Partij), partit polític històric de Bèlgica
 Bahujan Samaj Party, partit polític de l'Índia
 Birleşik Sosyalist Partisi, partit polític històric de Turquia
 Partit Bosnià dels Drets (del seu nom en bosnià Bošnjačka Stranka Prava), partit polític històric de Bòsnia i Hercegovina
 Banc Central de les Filipines (del seu nom en filipí Bangko Sentral ng Pilipinas), banc central de les Filipines
 Protocol de Cartagena (del seu nom en anglès Biosafety Protocol), acord internacional que regula l'ús d'organismes vius produïts per biotecnologia
 Billing and Settlement Plan, organització de la IATA per a la regulació dels bitllets electrònics
 Broadband service provider, organització que forneix accés a Internet
 Board Support Package, programari de control de placa mare en sistemes incrustats
 Partició binària de l'espai (del seu nom en anglès Binary Space Partitioning), mètode de subdivisió de l'espai utilitzat en disseny per ordinador
 Rosca Whitworth per a tubs (de l'anglès British Standard Pipe), varietat de la rosca Whitworth per a canonades de gas
 Bromosulftaleïna (del seu nom en anglès Bromsulphthalein), tint utilitzat en proves diagnòstiques del fetge
 Bulk synchronous parallel, model de computació per dissenyar algoritmes paral·lels
 BSP també és el codi de la UCI del Cycling Team Bert Story-Piels, equip ciclista dels Països Baixos